Vagnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vagnsjön, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (8,15 ha)
Vagnsjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (21,1 ha)
Vagnsjön, Östergötland, sjö i Ödeshögs kommun,  (29,8 ha)
Vagnsjö, sjö i Strömstads kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn